Velika nagrada Velike Britanije 1998 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 12. julija 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,271
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,720
| +0,449
|-
! 3
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:24,102
| +0,831
|-
! 4
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:24,310
| +1,039
|-
! 5
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:24,436
| +1,165
|-
! 6
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:24,442
| +1,171
|-
! 7
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:24,542
| +1,271
|-
! 8
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:25,081
| +1,810
|-
! 9
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:25,084
| +1,813
|-
! 10
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:25,654
| +2,383
|-
! 11
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:25,760
| +2,489
|-
! 12
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:26,376
| +3,105
|-
! 13
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:26,487
| +3,216
|-
! 14
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:26,808
| +3,537
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 1:26,948
| +3,677
|-
! 16
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:26,990
| +3,719
|-
! 17
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:27,061
| +3,790
|-
! 18
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:28,051
| +4,780
|-
! 19
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:28,123
| +4,852
|-
! 20
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:28,608
| +5,337
|-
! 21
| 9
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| brez časa
| -
|-
! 22
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| brez časa
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
|  1:47:02,450
| 2
| 10
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 22 465 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 60
| + 29,199 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 59
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 59
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 59
| +1 krog
| 21
| 1
|-
! 7
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 59
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 8
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 9
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 56
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 53
| El. sistem
| 8
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 45
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 40
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 39
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 38
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 37
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 37
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 29
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 29
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 27
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 27
| Pedal za plin
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 15
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 13
| Zavrten
| 7
|  
|}

Opombe 

 Vodilni: Mika Häkkinen, 0-50; Michael Schumacher, 51-60.

Formula 1 sezona 1998
1998